Фрі́дріхштадт (, «Фрідріхівське, місто Фрідріха») — німецька власна назва.

Топоніми

Фрідріхштадт (Німеччина) — місто.
 Фрідріхштадт (Берлін) 
 Фрідріхштадт (Дрезден)

Фрідріхштадт — німецька назва Яуньєлгави.